Giovanni Piccolomini je lahko:
 Giovanni Piccolomini (general)
 Giovanni Piccolomini (kardinal)
 Giovanni Piccolomini (politik)